Коминс, Коминз (, ) — фамилия.

Известные носители 
 Коминз, Барбара (1907—1992) — британская писательница и художница.
  (1882—1962) — американский политик, мэр Флинта (1938—1940).
  (ок. 1667 — 1740) — английский юрист и политик, член Палаты общин от Молдона (1701—1708, 1710—1715, 1722—1726), главный судья Суда казначейства (1738—1740).
  (1817—1892) — американский политик, член Палаты представителей от штата Массачусетс (1855—1859).
  (1904—1962) — британский политик, член Палаты общин от Силвертауна (1945—1950).
  (род. 1973) — ирландский спринтер, участник летних Олимпийских игр 2000 года.
  (1901—1965) — американский прыгун в длину, участник летних Олимпийских игр 1924 года.

См. также